Diluvium (lat. ‚Überschwemmung‘, diluere ‚weg waschen‘), bezeichnet:

 das geologische Zeitalter Pleistozän (altertümlicher Begriff)
 das mythologische Zeitalter der Sintflut
 eine Langspielplatte der Krautrock-Band Ainigma